Красный Север:
 «Красный Север» — газета, издающаяся с 1917 года в Вологде
 «Красный Север» — газета, издающаяся с 1931 года в Салехарде
 Красный Север — выселок в Воткинском районе Удмуртской Республики Российской Федерации.